Мануэ́ль А́льварес Браво (; 4 февраля 1902, Мехико — 19 октября 2002, там же) — мексиканский фотограф.

Биография 
Внук фотографа, сын преподавателя, увлекавшегося литературой, живописью и фотографией. Обучался живописи и музыке в Академии Сан-Карлос в Мехико, но в дальнейшем считал и называл себя самоучкой. В 1923 году познакомился с выходцем из Германии, фотографом Хуго Бреме, который заинтересовал его фотоискусством и побудил купить первый фотоаппарат. Уже в 1925 году получил премию на фотоконкурсе в Оахаке. В том же году женился на Долорес Мартинес де Анда, ставшей впоследствии известным фотографом под именем Лолы Альварес Браво (1907—1993). Подружился с Тиной Модотти и Диего Риверой. В 1932 году состоялась первая персональная выставка Альвареса Браво. Познакомился с Андре Бретоном, сотрудничал с ним, выставлялся вместе с сюрреалистами.

Творчество 
Критика сближает искусство Альвареса Браво с манерой Кларенса Джона Лафлина и Эдварда Уэстона. Он был учителем Грасьелы Итурбиде.

Работа в кино 
В 1940-е годы работал в кино, как фотограф сотрудничал с Сергеем Эйзенштейном («Да здравствует Мексика!»), Луисом Бунюэлем («Назарин»), Джоном Фордом, снял несколько короткометражных лент как режиссёр.

Альбомы и каталоги 
 Manuel Alvarez Bravo: photographs from the J. Paul Getty Museum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2001
 Manuel Alvarez Bravo: Polaroids. Mexico: Editorial RM, 2005
 Manuel Alvarez Bravo: the eyes in his eyes = ojos en los ojos. Santa Monica: RoseGallery; Bergamot Station Arts Center, 2007

Признание 
Национальная художественная премия правительства Мексики (1975), французский Орден искусств и литературы (1981), международная премия «Хассельблад» (1994) и другие награды. Имя Альвареса Браво носит Центр фотоискусства в Оахаке, один из залов Музея современного искусства в Мехико. О нем снято несколько документальных фильмов.

Примечания

Литература 
 Poniatowska E. Manuel Alvarez Bravo: el artista, su obra, sus tiempos. México : Banco Nacional de México, 1991
 Kismaric S. Manuel Alvarez Bravo. New York: Museum of Modern Art, 1997
 Manuel Alvarez Bravo : cien años, cien días. Mexico: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Instituto Nacional de Bellas Artes; Fundación Televisa; Fomento Cultural Banamex; Madrid: Turner Publicaciones, 2001
 Hopkinson A. Manuel Alvarez Bravo. Paris: Phaïdon, 2002
 Manuel Alvarez Bravo: photopoetry. San Francisco: Chronicle Books, 2008 (эссе Карлоса Фуэнтеса, Джона Бэнвилла и др.)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Работы в музеях мира
 На сайте Мастера фотографии
 На сайте PhotoIsland
 На сайте IMDb

Кинорежиссёры Мексики
Столетние долгожители
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы
Долгожители Мексики